

Geografia 
Australia
 Ilford – villaggio del Nuovo Galles del Sud

Canada
 Ilford – area abitata del Manitoba

Regno Unito
 Ilford – quartiere di Londra, in Inghilterra
 Little Ilford – quartiere di Londra, in Inghilterra
 Ilford – villaggio e parrocchia civile dell'East Sussex, in Inghilterra
 Ilford – borgata di Ilton, nel Somerset, in Inghilterra
 Collegio di Ilford North – collegio elettorali del Regno Unito
 Collegio di Ilford South – collegio elettorali del Regno Unito

Altro 
 Ilford Photo –  produttore di materiali fotografici britannico
 Geoffrey Hutchinson, barone Ilford – soldato e politico britannico